Майрон Антонио Джордж Клейтон (; 23 октября 1993 года, Лимон, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, нападающий швейцарского клуба «Лозанна» и сборной Коста-Рики.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Лимон». В течение 5 сезонов нападающий выступал за свою родную команду в чемпионате Коста-Рики.

Летом 2014 года Джордж перебрался в Европу, подписав контракт с греческим ОФИ.

Летом 2015 года нападающий перешёл в клуб датской Суперлиги «Хобро», подписав двухлетний контракт.

Международная карьера 
Выступал за молодёжную сборную страны. Участвовал в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ 2013.

Осенью 2014 года Джордж был впервые вызван в сборную Коста-Рики. 10 октября 2014 года в товарищеском матче со сборной Омана нападающий дебютировал за «тикос», выйдя на замену во втором тайме вместо Джона Хайро Руиса.

Летом 2019 года был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. Во втором матче в групповом раунде против сборной Бермуд забил гол на 30-й минуте и вместе с командой добился победы со счётом 2:1.

Примечания 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Хобро»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «По»
Игроки ФК «Лозанна»